Les élections municipales québécoises de 2017 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Mauricie

Batiscan

Champlain

Charette

Grandes-Piles

Hérouxville

La Bostonnais 

Élection partielle au poste de conseiller #3 le . Deux tentatives d'organisation des élections ont eu lieu précédemment, mais annulées faute de candidat
Organisée en raison de du départ du conseiller Clermont Ricard depuis .
Guy Laplante est élu au poste de conseiller #2

Départ de Marie-Elizabeth Courtemanche en cours de mandat.

Démission du maire Michel Sylvain et de François Descarreaux (conseiller #2), Renée Ouellette (conseillère #5) et Claude Hénault (conseiller #6) en  en raison de tensions au sein du conseil municipal.

Élection par acclamation de Rachel Fluet au poste de mairesse et de  Robert Veillette au poste de conseiller #4 en .

Réélection de François Descarreaux et de Renée Ouellette respectivement au poste de conseiller #2 et #5 le .

La Tuque 

Élection partielle au poste de conseiller #2 le 
Élection organisée en raison de la démission de la conseillère Manon Côté pour raisons personnelles
René Mercure est élu au poste de conseiller #2

Lac-aux-Sables

Lac-Édouard

Louiseville

Maskinongé

Notre-Dame-de-Montauban 
.

Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Saint-Adelphe

Saint-Alexis-des-Monts

Saint-Barnabé

Saint-Boniface

Saint-Édouard-de-Maskinongé

Saint-Élie-de-Caxton

Saint-Étienne-des-Grès

Saint-Justin

Saint-Léon-le-Grand

Saint-Luc-de-Vincennes

Saint-Mathieu-du-Parc

Saint-Maurice

Saint-Narcisse

Saint-Paulin

Saint-Prosper-de-Champlain

Saint-Roch-de-Mékinac

Saint-Sévère

Saint-Séverin

Saint-Stanislas 

Aucune candidature à la mairie

Saint-Tite

Sainte-Angèle-de-Prémont

Sainte-Anne-de-la-Pérade

Sainte-Geneviève-de-Batiscan

Sainte-Thècle

Sainte-Ursule

Shawinigan

Trois-Rives

Trois-Rivières

Yamachiche

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Mauricie
Histoire de la Mauricie
 Résultat